Märkel ist der Familienname folgender Personen:

 Agnes Märkel (* 1963), deutsche Malerin
 Frank Märkel (* 1958), deutscher Pianist, Musiktheoretiker und Hochschullehrer
 Karl von Märkel (1839–1905), österreichischer Feldmarschallleutnant
 Konrad Märkel (1923–2018), deutscher Zoologe und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Märkl
 Merckel
 Merkel (Begriffsklärung)
 Merkl